Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але цього разу Руано Паскуаль не брала участі. Суарес грала в парі з Фабіолою Сулуагою, але в півфіналі їх перемогли Тіна Кріжан і Тетяна Перебийніс.

Катарина Среботнік і Оса Свенссон виграли титул, у фіналі перемігши пару Кріжан і Перебийніс з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Copa Colsanitas, парний розряд
2003, парний розряд